Følgende er en liste over de dyreste fodboldtransfers, hvilket indeholder de højeste transfersummer, som er betalt for fodboldspillere.

Listen er baseret på transfermarkt.com's liste over de 50 dyreste fodboldtransfers.

Noter 

Fodbold